Voici la liste des planètes mineures numérotées de 66001 à 67000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

66001-66100

66101-66200

66201-66300

66301-66400

66401-66500

66501-66600

66601-66700

66701-66800

66801-66900

66901-67000 

66001-67000